Taube Elbe ist der Name mehrere Gewässer:

 Taube Elbe (Zollelbe), Altarm der Elbe in der Stadt Magdeburg
 Taube Elbe (Niedersachsen), Altarm der Elbe und See in Niedersachsen